Dmitri Grigorjew () ist der Name folgender Personen:

* Dmitri Jakowlewitsch Grigorjew (1897–1970), sowjetisch-russischer Generalmajor 
 Dmitri Jurjewitsch Grigorjew (* 1954), russischer Mathematiker und Informatiker